Alce (o Alces) puede referirse a:

 El alce, también conocido como ante (Alces alces), una especie de mamíferos artiodáctilos de la familia de los cérvidos.
 Alce, población de Celtiberia de cuya existencia se tiene noticia gracias a la información transmitida por Tito Livio al narrar la campaña militar de Graco durante el 
 Alces, mansio de Hispania Tarraconense, situada en la Carpetania, y de cuya existencia se tiene constancia desde el sigloIII gracias a la información transmitida por el denominado Itinerario de Antonino.
 ALCE (Aulas de Lengua y Cultura Españolas), aulas de formación del Estado español dirigidas a los ciudadanos españoles residentes en el exterior.